Georgiana steht für:

 SS Georgiana, Kriegsschiff (Blockadebrecher) im Amerikanischen Bürgerkrieg 
 Georgiana (Alabama), Ort im Butler County, Alabama, USA 
 Georgiana (Florida), Ort Brevard County, Florida, USA
 einen weiblichen Vornamen, siehe Georgiana (Vorname)

Siehe auch:
 Georgia (Begriffsklärung)